Naqada (stad), Oude Egyptische stad
 Naqadacultuur, archeologische cultuur uit de Pre-dynastieke periode